La Línea Ronda Cultural era una línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, Argentina. Fue una línea más bien de corte turístico, que recorría todo el macrocentro de la ciudad de Rosario, uniendo diversos puntos en los cuales se desarrollan actividades artísticas en general. Su estreno fue en abril de 2019.
A fines de diciembre de 2019, la administración Javkin dio de baja esta línea.

Controversias 
Su baja frecuencia, la poco común denominación que lleva en cartelera y lo acotado del recorrido, han provocado controversias en la opinión pública: desde el despilfarro de gasto público para sostener una línea de ómnibus de una empresa estatal hasta la poca rentabilidad que puede generar.

Recorrido 
Desde calle Estévez Boero, Paseo de las Artes, Brigadier López, Balcarce, San Lorenzo, Paraguay, San Luis, Laprida, Montevideo, Diario La Capital, avenida de la Libertad, Belgrano, R. Domínguez y Los Inmigrantes.

Puntos de paso 
Esta línea recorre el Teatro Mateo Booz, Museo de Artes Naturales Gallardo, Biblioteca Argentina, Teatro Fundación Astengo, Teatro La Comedia, CC Roberto Fontanarrosa, Teatro El Círculo, Complejo Astronómico Municipal, Centro Audiovisual Rosario, Monumento Nacional a La Bandera, Galería de Honor de las Banderas de América, Mercado de los Frutos Culturales, Centro de Expresiones Contemporáneas, La Casa del Tango, Isla de los Inventos y el Galpón de la Música, entre otros. 

 Sábados, domingos y feriados, 14:30 - 21:00 Servicio diurno.

Enlaces externos 
 Ente del Transporte de Rosario
 Municipalidad de Rosario

Referencias 

Líneas de colectivo de Rosario